Валериа́на клубнено́сная, или Валериана клу́бневая () —вид растений рода  подсемейства .

Ареал и среда обитания 
Общий ареал — юг Европы, Кавказ, Средняя Азия. На территории России распространена по степной зоне от юга европейской части до Западной Сибири.

Как правило, для роста выбирает степи, степные солонцеватые луга, каменистые склоны, берёзовые колки.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой от 20 до 40 см. Обладает одиночными голыми стеблями и продолговато-яйцевидным клубнем, суженным в длинную шейку до 5 см в длину, с нитевидными ветвящимися корешками.

Листья супротивные, прикорневые — цельные, линейно-ланцетные, линейно-лопатчатые или продолговатые, на длинных черешках. Стеблевые же сидячие, в числе двух — трёх пар, из которых нижняя с одной — двумя парами продолговатых лопастей при основании. Верхние листья в разной степени рассечённости, с линейными или нитевидными боковыми долями и крупной ланцетной или продолговатой верхушечной.

Соцветие плотное, полушаровидное, по главной оси трихотомическое. Цветки светло-розовые, трубчато-воронковидные, длиной от 4 до 6 мм, обоеполые.

Плоды продолговато-яйцевидные, плоские, с обеих сторон длиннощетинистые.

Цветение в конце апреля — первой половине мая. Плодоношение в конце мая — начале июня.

Охрана 
Включена в Красные книги следующих субъектов Российской Федерации: Башкортостан, Белгородская область, Калмыкия, Курганская область, Липецкая область, Омская область, Самарская область, Ульяновская область, а также в Красную книгу Харьковской области Украины.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание вида в энциклопедии растений Сибири

Валериановые
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum